Tocco steht für:
 Tocco (Adelsgeschlecht)

Tocco ist der Name folgender Orte:
 Tocco Caudio, italienische Gemeinde in der Provinz Benevent
 Tocco da Casauria, italienische Gemeinde in der Provinz Pescara

Tocco ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Tocco (1929–2005), US-amerikanischer Mobster
 Carlo I. Tocco († 1429), Pfalzgraf von Kefalonia und Zakynthos, Herzog von Leukadia, Despot/Fürst von Epirus
 Jack Tocco († 2014), italienisch-amerikanischer Mobster

 William Tocco (1897–1972), italienisch-amerikanischer Mobster